Неджад Салкович (Nedžad Salković) е сред най-популярните бошняшки певци в стила Севдалинка.

Биография 
Роден е на 6 януари 1941 година в град Тузла, в семейството на Заим Салкович и Сахбе Имширагич. Професионалната му кариера започва през 1958 година, когато прави първи запис за Радио Тузла.

Ne klepeći nanulama 
 Ne silazi sa čardaka
 I ne pitaj gdje sam bio
 Zašto su mi oči plačne
 Zbog čega sam suze lio

 Stajao sam kraj mezara
 I umrlu majku zvao
 Nosio joj dar od srca
 Ali joj ga nisam dao

 Ne klepeći nanulama
 Kad silaziš sa čardaka
 Sve pomislim moja draga
 Da silazi stara majka

Външни препратки 
 Ne klepeći nanulama
 Ne čekaj me niti sanjaj
 Mujo kuje konja po mjesecu

Родени в Тузла
Фолк певци от Босна и Херцеговина
Бошняци